Badarou ist der Familienname folgender Personen:
 Nana Nafiou Badarou (* 1988), beninischer Fußballspieler
 Wally Badarou (* 1955), beninischer Musiker